Tapioca est un framework de VoIP et de messagerie instantanée, c'est-à-dire un mécanisme logiciel de communication vocale et écrite par internet.

Il est conçu pour être léger, multiplateforme et interopérant. Il suit les standards énoncés par le projet telepathy.

Il fournit des interfaces pour différents protocoles, comme SIP/XMPP.

Notes et références

Voir aussi 
 decibel (logiciel)

Bibliographie 
  Servicios en Red, Editex,

Lien externe 
  Site Wiki

Framework de programmation
Logiciel de messagerie instantanée
Voix sur réseau IP
Logiciel libre sous licence LGPL